De Laak (Eindhoven) - een wijk in het stadsdeel Tongelre in de stad Eindhoven;
De Laak (villa) - een in die wijk gelegen villa, gebouwd in opdracht van Anton Philips;
De Laak (Montferland) - een water in Azewijn, een kerkdorp in de gemeente Montferland (provincie Gelderland).
De Laak (roeivereniging) - Haagse roeivereniging

Zie ook 
Laak (doorverwijspagina)